Владислав III Пјаст (Краков, 1165 - Раћибож, 3. новембар 1231) је био војвода Великопољске. Био је син Мјешка III и Евдоксије Кијевске.

Породично стабло 

Умрли 1231.
Пјастови
Војводе Великопољске